John Davis kan syfta på:

 John Davis (upptäcktsresande) (1550–1605), engelsk upptäcktsresande
 John Davis (politiker) (1787–1854), amerikansk politiker
 John W. Davis (1873–1955), amerikansk politiker, presidentkandidat för Demokratiska partiet 1924.
 John Davis (filmproducent) (född 1954), amerikansk filmproducent
 John Davis (kompositör), amerikansk kompositör
 John Davis (amerikansk fotboll) (född 1973), amerikansk utövare av amerikansk fotboll som spelade positionen tight end
 John Davis (offensiv linjespelare) (född 1965), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 John Davis (tyngdlyftare) (1921–1984), amerikansk tyngdlyftare,
 John Ainsworth-Davis (1895–1976), brittisk sprinter

Se även 
 John Davies